

Стейсівілл — місто, штат Айова
 Стейсівілл — місто, штат Мен